Manassés (em hebraico: מְנַשֵּׁה, "Menashé") é um nome da língua hebraica antiga, do sexo masculino, que significa "esquecimento". 

Manassés pode referir-se a:

Manassés (patriarca tribal) — filho de José, de acordo com a Torá
Tribo de Manassés — tribo israelita
Manassés de Judá — monarca do Reino de Judá
 Manassés (sumo sacerdote) — ancestral de um sacerdote chamado Jônatas, mencionado no livro de Juízes como sendo o filho de Gérson, filho de Manassés
 Bnei Menashe — ("Filhos de Manassés"), grupo do nordeste da Índia que alega descender de uma das Dez Tribos Perdidas de Israel
Constantino Manasses  — crônista bizantino do século XII.
 

Desambiguações de antropônimos